Paul Devaux est le nom de :
 Paul Devaux (1801-1880), avocat et homme politique belge ;
 Paul Devaux (1894-1949), graveur sur bois et illustrateur français.